NGC 4637 (другие обозначения — UGC 7881, MCG 2-32-188, ZWG 71.7, VCC 1945, PGC 42744) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4637
Дева (созвездие)